Ecurie Nationale Belge, equip de curses automobilístiques de Belgica
 Euzko Nekazari Bazkuna, sindicat de pagesos basc de Guipúscoa, integrat a Euzko Nekazari Bazkuna-Euzko Nekazari Alkartasuna
 Ballet Nacional Anglès (en anglès, English National Ballet), companyia de ballet d'Anglaterra